Air New Zealand Cup 2008 – trzecia edycja zreformowanych rozgrywek National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union, a trzydziesta trzecia ogółem. Zawody odbyły się w dniach 31 lipca – 25 października 2008 roku.

System rozgrywek utrzymano taki sam jak w poprzednim sezonie – czternaście uczestniczących zespołów rywalizowało zmodyfikowanym systemem kołowym rozgrywając po dziesięć spotkań, czyli nie grając z trzema drużynami. Czołowa ósemka awansowała do fazy pucharowej, składającej się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. W przypadku tej samej liczby punktów przy ustalaniu pozycji w grupie brane były pod uwagę kolejno następujące kryteria: wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami, lepsza różnica punktów zdobytych i straconych we wszystkich meczach grupowych, lepsza różnica przyłożeń zdobytych i straconych we wszystkich meczach grupowych, ostatecznie zaś rzut monetą. Terminarz został ogłoszony w lutym 2008 roku.

Zespół ze stolicy od ostatniego zwycięstwa odniesionego w 2000 roku znalazł się w finale po raz piąty, lecz i tym razem musiał uznać wyższość rywali. Po wyrównanym meczu triumfowali zawodnicy Canterbury, tytuł odzyskując po czterech latach. Najlepszym zawodnikiem tej edycji został uznany Jamie Mackintosh.

Na początku sierpnia 2008 roku została zapropononowana nowa struktura rozgrywek, zakładająca zmniejszenie uczestników do dwunastu, wprowadzenie pełnego systemu kołowego zakończonego fazą pucharową rozpoczynającą się od półfinałów i ewentualny baraż ze zwycięzcą Heartland Championship. Pod koniec września NZRU podjął jednak decyzję o wprowadzeniu pełnej, trzynastokolejkowej fazy grupowej przez kolejne dwie edycje przy utrzymaniu liczby uczestniczących zespołów.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008
2008 w rugby union
2008 w Nowej Zelandii